Doorsnede (verzamelingenleer)
 Doorsnede (meetkunde), de doorsnede van meerdere meetkundige objecten
 Opengewerkte tekening, een onderdeel van een technische tekening
 (meetkundig onjuist) de middellijn of diameter van een cirkel
 Doorsnee (plaats), een buurt in de gemeente Pekela

Noot